Primer TV-Comedy/Trash-Show prohibido alemán. Ha estado presente durante 6 semanas, después de que los medios de control de comunicación alemanes calificaron como +18, fue censurado. MTV relanzó una versión censurada 5 meses más tarde, cosa que también fue prohibido después de funcionar durante 8 semanas. La demostración tenía similitudes con: Trigger-Happy-TV, Jackass MTV, MTV Punked. Ha sido vendido a varios países en el extranjero (subtitulado).

Enlaces externos 
 Ficha en IMDb

 
MTV